ISNA ist eine Abkürzung für:
 International Snoezelen Association (Vereinigung von internationalen Experten rund ums Snoezelen)
 Iranian Students News Agency (Iranische Studentennachrichtenagentur)
 Intersex Society of North America (Gesellschaft der Intersexuellen von Nordamerika)
 Islamic Society of North America (Islamische Gesellschaft Nordamerikas)

Isna ist der Familienname folgender Personen:
 Pansau Na Isna, guinea-bissauischer Widerstandskämpfer der PAIGC 

Isna steht für:
 Esna, Stadt in Ägypten
 Isna (Oleiros), Gemeinde in Portugal

ISNA